Майкл Жером Оэр (; ) — американский игрок в американский футбол, игравший на позиции нападающего такла (НТ) за клубы НФЛ «Балтимор Рэйвенс», «Теннесси Тайтенс» и «Каролина Пэнтерс». В колледже играл за команду Миссисипского университета. Его жизнь в последние годы школы и первого года в колледже легла в основу книги Майкла Льюиса Blind Side: Evolution of a Game («Невидимая сторона: Эволюция игры») и была прославлена "оскароносным" фильмом 2009 года «Невидимая сторона». «Балтимор Рэйвенс» выбрали его в первом раунде драфта НФЛ в 2009 году.

Ранние годы 
Родился Майкл Жером Уильямс младший в Мемфисе штат Теннесси. Он был 12-м ребёнком, рождённым Дэнис Оэр (Denise Oher). Его мать употребляла алкоголь и наркотики, а его отец Майкл Жером Уильямс (Michael Jerome Williams) часто сидел в тюрьме. В детстве Майклу уделялось мало внимания. Он оставался на второй год в первом и втором классах, и обучался в 11 различных школах в течение 9 лет. Он чередовал жизнь в приёмных семьях и на улице. Биологический отец Майкла был убит в тюрьме, когда он учился в старших классах.

Оэр играл в футбол в течение первого года обучения в средней школе в Мемфисе. Это помогло ему поступить в , куда ему помог устроиться Тони Хендерсон, автомеханик, у которого временно жил Оэр. Школьный футбольный тренер увидел в Оэре большой потенциал и представил его директору, который согласился взять его.

После футбольного сезона 2003 в Briarcrest во втором дивизионе Майкл был назван лучшим игроком передней линии года. По версии сайта Scout.com Оэр вошёл в пятерку лучших новичков. Всё это время Майкл жил в нескольких приёмных семьях. В 2004 году Лиэйнн и Шон Туи предложили Оэру жить с ними и в конце концов приняли его. Чтобы подтянуть его успеваемость, они наняли ему репетитора, который работал с ним 20 часов в неделю.

Оэр также играл в баскетбол, набирая в среднем по 22 очка и 10 подборов за игру, и помог выиграть чемпионат округа среди старшеклассников. Также он занял второе место по метанию диска среди старшеклассников.

Постоянные занятия с репетитором помогли Оэру повысить свой средний балл с 0,75 до 2,52, что позволило ему поступить в колледж на бюджетной основе.

Карьера в колледже 
Хотя Оэр получил предложение из Теннесси, Алабамы, Северной Каролины и др. он принял решение играть за Миссисипский университет — альма-матер своих приёмных родителей. Его решение играть за «Ол Мисс Ребелс» вызвало расследование в NCAA.

Первый вопрос был в том, что его средний балл (GPA) был все ещё низким для получения стипендии на момент поступления предложения от Ол Мисс. Это было исправлено, когда Оэр окончил онлайн-курсы Brigham Young университета.

Второй вопрос был в том, что родители Оэра имели тесные связи с Миссисипским университетом и то, что тренер по футболу в школе Оэра был нанят Ole Miss по истечении 21 дня после принятия решения Оэром играть за Миссисипский университет. Тем не менее NCAA постановил, что не видит нарушений в приглашении Майкла Оэра.

Награды в колледже:

 2005 First Team Freshman All-American
 2005 First Team All-Quad Freshman Chrome [AQFC] Tackle Letius
 2005 First Team SEC All-Freshman
 2006 Second Team All-SEC
 2007 First Team All-SEC
 2008 First Team All-American
 2008 First Team All-SEC
 2008 Shug Jordan Award as the Southeast Offensive Lineman of the Year
 2008 Colonel Earl «Red» Blaik Leadership-Scholarship Award
 2008 Outland Trophy finalist
 2008 Conerly Trophy finalist
 2008 Lombardi Award semifinalist
 2008 SEC Jacobs Blocking Trophy

В 2009 году окончил колледж со степенью в области уголовного права.

Профессиональная карьера

Драфт НФЛ 2009 года 
На драфте НФЛ 2009 года Оэр был выбран 23 в первом раунде командой «Балтимор Рэйвенс». Приёмная семья Туи была с ним в этот день.

«Балтимор Рэйвенс» 
26 апреля 2009 года он взял на футболку № 74, тот самый, который был у него в «Ол Мисс». 30 июля 2009 года он подписал пятилетний контракт с «Балтимор Рэйвенс» на сумму $13,8 миллионов.

В начале он играл на позиции правого такла, но позже был переведен на позицию левого такла после травмы Jared Gaither. В восьмой игре сезона он вернулся на позицию правого такла. Он выходил в стартовом составе в каждой игре в 2009 году. Оэр стал первым в голосовании NFL Offensive Rookie of the Year Award. В феврале 2013 года стал победителем Супербоула.

«Теннесси Тайтенс» 
14 марта 2014 года Оэр подписал контракт с командой «Теннесси Тайтенс». В декабре 2014 переведён в резерв после травмы ноги.

«Невидимая сторона» 
Оэр стал темой книги Майкла Льюиса «Невидимая сторона: Эволюция игры». До этого появилась статья в The New York Times под названием «Баллада о Большом Майке». Часть книги была адаптирована для фильма Джона Ли Хэнкока. Он вышел в прокат в Америке 20 ноября 2009 года. Майкла Оэра играл Куинтон Аарон. Его родителей сыграли Сандра Буллок и Тим Макгроу. Фильм был номинирован на «Оскар» в категориях «Лучший фильм» и «Лучшая женская роль». Сандра Буллок стала лауреатом этой премии за исполнение роли Лиэйнн Туи.

Примечания

Ссылки 

 Profile of Michael Oher and an excerpt from Michael Lewis’s «The Blind Side» at npr.org 
 Baltimore Ravens bio

Игроки в американский футбол США
Выпускники Миссисипского университета
Игроки «Балтимор Рэйвенс»
Игроки «Теннесси Тайтенс»
Игроки «Каролина Пантерз»